Хантсвил се може односити на:
 Хантсвил (Алабама), град у САД у држави Алабама
 Хантсвил (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Хантсвил (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио.